Harsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Harsjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun, 
Stora Harsjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (7,43 ha)
Harsjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (1,4 ha)
Harsjön (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Harsjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (10,9 ha)
Harsjön (Åkers socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun, 
Harsjön, Närke, sjö i Örebro kommun,  (11 ha)
Harsjön, Västmanland, sjö i Västerås kommun,  (6,53 ha)
Lilla Harsjön, Uppland, sjö i Vallentuna kommun,  (11,1 ha)
Stora Harsjön, Uppland, sjö i Vallentuna kommun,  (40 ha)
Harsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (15,9 ha)
Harsjön, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (2,06 km²)
Harsjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (27,3 ha)
Harsjön (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (1,98 km²)

Se även
Harasjön
Haresjön, sjö i Bengtsfors kommun,  (1,01 km²)
Hartjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn